Diese Liste enthält alle vom rumänischen Verband FRF geführten Spiele der rumänischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der rumänischen Mannschaft angegeben.
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der rumänischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der rumänischen Mannschaft
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 Amat. = Amateure
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 OS = Olympische Sommerspiele
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

1922 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Rumänien war 1923 erster Länderspielgegner der Türkei und spielte als erste europäische Mannschaft gegen Kuba (WM 1938), Peru (WM 1930) und Zaire (1967, nun Dem. Republik Kongo).

Spielstädte

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank der FIFA für Rumänien
 Ergebnisliste (englisch)

Einzelnachweise 

Rumänische Fußballnationalmannschaft
Rumanien